Махмутович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Махмутович, Айдин (род. 1986) — боснийский футболист, нападающий.
 Махмутович, Энес (род. 1997) — люксембургский футболист черногорского происхождения, защитник